Ігроманія може означати:
 Ігроманія — надмірне захоплення азартними іграми (лудоманія).
 «Игромания» — російський сайт (раніше — журнал), присвячений комп'ютерним іграм.
 Відеоігрова залежність — розлад ігрової діяльності, що характеризується порушенням контролю над відеоіграми

Див. також 
 Ігровий розлад